Roman Safiullin era il detentore del titolo, ma ha deciso di prendere parte al concomitante Australian Open.

In finale Ruben Bemelmans ha sconfitto Lukáš Rosol con il punteggio di 6–4, 6–4.

Teste di serie 

  Denis Kudla (secondo turno)
  Antoine Hoang (secondo turno)
  Arthur Rinderknech (semifinale)
  Jurij Rodionov (secondo turno)

 Peter Gojowczyk (secondo turno)
 Bernabé Zapata Miralles (primo turno)
 Brandon Nakashima (ritirato)
 Sebastian Ofner (secondo turno)

Qualificati 

  Titouan Droguet (primo turno)
  Jonáš Forejtek (primo turno)

 Michael Geerts (quarti di finale)
 Nathaniel Lammons (primo turno)

Lucky loser 
  Corentin Denolly (primo turno)

Alternate 

  Lukáš Klein (quarti di finale)
  Alex Molčan (primo turno)

 Nino Serdarušić (primo turno)

Wildcard 

  Kenny de Schepper (primo turno)
  Evan Furness (secondo turno)

 Matteo Martineau (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Challenger La Manche 2021